Fællesråd er flertydig og kan henføres til blandt andet følgende:

Samvirke mellem foreninger og lignende, der arbejder for samme sag. For eksempel Danske Studerendes Fællesråd.
Lokal paraplyorganisation, der samler beboerforeninger, menighedsråd, vælgerforeninger og ofte tillige bestyrelser ved kommunale institutioner om at arbejde for lokalområdets interesser. Kan f.eks. omfatte en eller flere landsbyer, en stationsby eller en hel nedlagt kommune. Formidler ofte lokale beboersynspunkter og interesser over for byråd (kommunalbestyrelser) og kommunalt bureaukrati. I visse kommuner er fællesråd aktivt understøttet af byrådet og tildelt kommunal bevilling.